

Омаха — місто, штат Арканзас
 Омаха — місто, штат Небраска
 Омаха — місто, штат Техас
 Омаха — селище, штат Іллінойс